Ама́то () — коммуна и город в Италии, располагается в регионе Калабрия, в провинции Катандзаро.

Население составляет 827 человек (данные на 2017 г.), плотность населения составляет 39,51 чел./км². Занимает площадь 20,93 км². Почтовый индекс — 88040. Телефонный код — 0961.

Покровителем населённого пункта считается святой Сан-Франческо-да-Паола.

Демография

Примечания

Ссылки 
 http://www.comune.amato.cz.it 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/